Spătaru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Spătaru (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Spătaru (Olt), Dorf im Kreis Olt

Spătaru ist der Familienname folgender Personen:
 Cristine Spătaru (* 1986), rumänische Bobsportlerin und Leichtathletin